Рентель — фамилия:

 Рентель, Владимир Евдокимович фон — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1891; 26 ноября 1807.
 Рентель, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 19 мая 1915.
 Рентель, Сергей Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; 21 июля 1915 (посмертно).